Type 42 se réfère à :
 une classe de destroyers de la Royal Navy, les Type 42 ;
 un format de TrueType, Type 42.